Savoia-Marchetti S.80 – monomotore anfibio da turismo della Savoia-Marchetti
 Sikorsky S-80 – elicottero della Sikorsky Aircraft Corporation, versione trimotore di Sikorsky S-65
 Sukhoi S-80 – aereo STOL bimotore della Sukhoi
 Volvo S80 – automobile della Volvo